Склад збірної Греції на чемпіонаті світу 2010 року

Докладніше...<noinclude>

Греція
С 2010